Die Abkürzung WSU steht für acht verschiedene Universitäten:

 Walter Sisulu University in Mthatha, Südafrika
 Washington State University in Pullman, Washington
 Wayne State University in Detroit, Michigan
 Weber State University in Ogden, Utah
 Western State University College of Law in Fullerton, Kalifornien
 Wichita State University in Wichita, Kansas
 Winona State University in Winona, Minnesota
 Wright State University in Dayton, Ohio

WSU